De Deense voetbalbeker 1988–89 (Deens: DBUs Landspokalturnering) was de 35ste editie van de strijd om de Beker van Denemarken. De competitie begon in juli 1988 en eindigde op 4 mei 1989 met de finale in het Idrætsparken (11.600 toeschouwers) in Kopenhagen. Onder leiding van trainer-coach Ebbe Skovdahl won Brøndby IF de beker voor de eerste keer in de clubgeschiedenis door Ikast fS na verlenging met 6-3 te verslaan, onder meer door drie treffers van Kim Vilfort.

Schema

Zie ook
1. division 1988
1. division 1989
Deens voetbalelftal in 1988
Deens voetbalelftal in 1989

Bekervoetbal 1988/89
1989